Gorin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1981), joueur russe de football
 (né en 1978), joueur américain de football américain
 (né en 1928), joueur américain de baseball américain
 (né en 1951), joueur italien de football 
Grigori Gorin (1940-2000), compositeur soviétique
 (1904-1982), baryton autrichien  
Jean Gorin (1899-1981), peintre et sculpteur néo-plasticien français
Jean-Pierre Gorin (né en 1943), réalisateur de cinéma français
, actrice et journaliste américaine
Kex Gorin (1949-2007), batteur britannique du groupe Magnum
, ophtalmologiste américain
 (1924-2013), joueur gallois de football
Vladimir Gorin (né en 1961), joueur soviétique de basket-ball

Toponyme

Gorin, une commune rurale située dans le département de Dourtenga
 Gorin, une localité située dans le département de Mané
 Gorin, une localité située dans le département de Séguénéga

South Gorin, ville du Missouri

Les Gorins, plusieurs lieux-dits dans plusieurs communes, dont Les Mathes en Charente-Maritime, et aussi

Voir aussi
Gorin, autre nom du furmint

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme